Franklin-Insel ist  

 eine grönländische Insel – siehe Franklin Ø
 eine Insel im Rossmeer – siehe Franklin-Insel (Antarktika)